Singer — з 1875 року англійський виробник велосипедів, мотоциклів та автомобілів.
 Singer — американська корпорація, виробник космічної і військової техніки, а також побутової техніки (швейних машин, електроприладів), двигунів, меблів та іншої продукції.
 Folk Singer — студійний альбом американського блюзового співака і гітариста Мадді Вотерса, випущений у 1964 році лейблом Chess.
 Lover of Life, Singer of Songs (The Very Best of Freddie Mercury Solo) — збірник соло-хітів Фредді Меркюрі, випущений 4 вересня 2006 року.
 BBC Cardiff Singer of the World competition (укр. «Кардіффські голоси») — престижний міжнародний конкурс оперних співаків, який проходить кожні два роки.
 Singer — у ботанічній номенклатурі скорочення автора найменування низки ботанічних таксонів Рольфа Зінгера.

Див. також 
 Зінгер